Automotive Technical Service o in breve ATS, ha sede nella Repubblica di San Marino a Dogana, curazia di Serravalle.
Automotive Technical Service è un Organismo di Ispezione e Laboratorio di Prova che dipende dall'Autorità per l'Omologazione dalla quale ha ottenuto la designazione. L'Autorità per l'Omologazione a sua volta è un dipartimento della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Storia 
Automotive Technical Service o in breve ATS, è stata fondata nel 2015, a seguito di quanto previsto nel Decreto Delegato del Consiglio Grande Generale, come Organismo di Ispezione e Laboratorio a supporto dell'Autorità per l'Omologazione di San Marino, per sviluppare il settore Automotive in collaborazione anche con l'Università di San Marino. 

Automotive Technical Service, o ATS, è indipendente da qualsiasi produttore di veicoli e/o componenti e sistemi di veicoli, ha inoltre siglato accordi con centri di prova e laboratori, dislocati in varie parti del mondo, inoltre ha aperto più uffici in tutto il mondo ed è attualmente presente in Italia, Cina, India, Brasile e Hong Kong, con proprie strutture e e nei seguenti Paesi.

Dal 2015 la Repubblica di San Marino ha aderito all'Accordo del 1958, concernente l'adozione dei regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, le attrezzature e le parti che possono essere montati e/o utilizzati su veicoli a ruote e le condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di questi regolamenti delle Nazioni Unite.

Sempre nel 2015 San Marino ha aderito inoltre, all'Accordo del 1997, per quanto riguarda l'adozione di condizioni uniformi per le ispezioni tecniche periodiche dei veicoli a ruote e il riconoscimento reciproco di tali ispezioni.

Nello stesso anno, la Repubblica di San Marino ha aderito anche all'Accordo del 1998, relativo alle norme tecniche globali per veicoli a ruote, equipaggiamenti e parti che possono essere montati e/o utilizzati su veicoli a ruote.

Essendo l'organismo di Accreditamento di San Marino, denominato Normalization and Accreditation Institute of San Marino o in breve NAISM, istituito con DECRETO DELEGATO 24 agosto 2016 n.115, in attesa di ottenere l'ufficialità da IAF e da ILAC, Automotive Technical Service ha scelto come partner per gli accreditamenti, l'organismo Italiano ACCREDIA.

ISPEZIONI

L'Autorità per l'Omologazione ha designato quale suo servizio tecnico Automotive Technical Service Organismo di Ispezione di diritto sammarinese. Tale Organismo di Ispezione ha ottenuto l'accreditamento ISO 17020 da ACCREDIA ed è riconosciuto nelle liste dei servizi tecnici designati dell'UNECE nella sezione Vehicle Regulations.

Ispezioni
Automotive Technical Service, o ATS, svolge attività di ispezione ed è pertanto organismo di parte terza, su prove effettuate direttamente presso le installazioni del costruttore o di Laboratori terzi,  per il rilascio del rapporto finale di ispezione e del successivo certificato di omologazione rilasciato dall'Autorità competente.

Valutazione Iniziale del processo produttivo IA
ATS esegue ispezioni di Valutazione Iniziale del processo produttivo IA, per verificare che esistano disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione, finalizzato alla richiesta di omologazione.

Valutazione e controllo periodico del processo di produzione CoP
ATS esegue ispezioni periodiche, per assicurarsi e concordare con il costruttore, che le disposizioni e le procedure siano adeguate ed i piani di controllo siano documentati, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove ed i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato “Conformità del Prodotto“.

Controllo periodico del prodotto CoP
Automotive Technical Service, o ATS, a seguito dell’omologazione rilasciata da parte dell’Autorità, può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso i singoli impianti di produzione.
Automotive Technical Service o ATS verifica la costante efficacia del procedimento stabilito nella Valutazione Iniziale e nel Controllo Periodico.
La frequenza delle verifiche permette di garantire che i controlli effettuati in conformità alla Valutazione Iniziale e alle Valutazioni e Controlli Periodici, siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'Autorità competente.
Gli ispettori di Automotive Technical Service o ATS potranno prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova di laboratorio o prove previste nella norma di riferimento dell’omologazione ottenuta dal costruttore. Se i risultati non sono ritenuti soddisfacenti, verranno comunicati all’ Autorità per la successiva revoca dell’omologazione.

ATP

ATP, acronimo dal francese di Accord Transport Perissable, ed è l'Accordo sui Trasporti Internazionali di Derrate Deperibili e sui Mezzi Speciali da Utilizzare per tali Trasporti.

Dal 2016 la Repubblica di San Marino ha aderito all’ Accordo sui Trasporti Internazionali di Derrate Deperibili e sui Mezzi Speciali da Utilizzare per tali Trasporti (ATP), accordo internazionale valido in tutti i Paesi che hanno aderito come Parti Contraenti.

ATP è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all’alimentazione umana.

La normativa ATP è il risultato di un accordo sottoscritto nel 1970 da alcuni Stati che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori. La norma prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati.

Test
Automotive Technical Service o ATS, servizio tecnico designato dall'Autorità per l’Omologazione Sammarinese, con stazione di prova ATP, accreditata ISO 17020 da ACCREDIA ed è riconosciuto nelle liste dei servizi tecnici designati dell'UNECE nella sezione Transport of Perishable Foodstuffs,  per l’esecuzioni di verifiche su veicoli atti al trasporto di merci deperibili, al fine del rilascio dei report di prova e dell’omologazione, oltre che centro abilitato per i rinnovi delle attestazioni ATP in corso di validità.

ADR

L’ADR, acronimo di Agreement for Transport of Dangerous Goods by Road, ed è l’Accordo europeo relativo ai Trasporti Internazionali di Merci Pericolose su strada. 

Dal 2017 la Repubblica di San Marino ha aderito all’ Accordo Europeo per il Trasporto Internazionale delle Merci Pericolose su Strada (ADR), accordo internazionale valido in tutti i Paesi che hanno aderito come Parti Contraenti.

Automotive Technical Service o ATS, servizio tecnico designato dall'Autorità per l’Omologazione Sammarinese, come organismo accreditato da ACCREDIA svolge attività in materia di ADR ed è riconosciuto nelle liste dei servizi tecnici designati dell'UNECE nella sezione Dangerous Goods, per l'esecuzione di ispezioni e verifiche, al fine di rilasciare report di prova e certificati, nonché formazione per il successivo rilascio del Certificato di Formazione Professionale ADR.

Ispezioni e verifiche
L’ispezione e l’assistenza alle verifiche previste nella parte 6 dell’ADR utili al rilascio dei rapporti finali d’ispezione, di prove su imballaggi e cisterne atti al trasporto delle merci pericolose, per il successivo rilascio dell’omologazione oltre alla formazione per il rilascio del Certificato di Formazione Professionale.

Formazione
ATS realizza la formazione prevista nella parte 8 dell'ADR avvalendosi di docenti con il massimo dell’esperienza nel trasporto e nella classificazione delle merci pericolose. Tale certificato è obbligatorio per i conducenti di veicoli che effettuano trasporti sia nazionali che internazionali di merci pericolose (esplosivi, infiammabili, radioattivi, etc.), ed è valido in tutti i Paesi che hanno aderito all'Accordo.

Note 

Istituzioni di San Marino